В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Марі П'єрс 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)

 Зіна Гаррісон /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia